USS Hornet (1775), vrachtzeilsloep (1775-1777)
 USS Hornet (sloep, 1805), zeilsloep gebouwd in Massachusetts, (1805-1806),
 USS Hornet (1805, Baltimore), brik gebouwd in Maryland, (1805-1829)
 USS Hornet (1813), schoener (1814-1820)
 USS Hornet (1865) (1865-1894)
 USS Hornet (1898), kanonneerboot (1898-1910)
 USS Hornet (1941), vliegdekschip (1940-1942)
 USS Hornet (CV-12), vliegdekschip (1942-1970)